En droit, un arrêté est une décision d'une autorité administrative (ministre, , maire).

Selon les pays
 Belgique : arrêté royal
 France : arrêté en France
 Suisse : un arrêté fédéral est un acte normatif qui est adopté par l'Assemblée fédérale en application d'une loi fédérale.
 Luxembourg : un arrêté grand-ducal

Droit administratif